Steel Magnolias bezeichnet:
 Steel Magnolias (Theaterstück), Theaterstück von Robert Harling (1987)
 Steel Magnolias, deutscher Titel Magnolien aus Stahl, US-amerikanischer Spielfilm von Herbert Ross (1989)
 Steel Magnolias (1990), US-amerikanischer Fernsehfilm von Thomas Schlamme (1990)
 Steel Magnolias (2012), US-amerikanischer Fernsehfilm von Kenny Leon (2012)

Siehe auch:
 Steel Magnolia, US-amerikanisches Country-Duo